34-я церемония награждения Filmfare Awards прошла в городе Бомбей в 1989 году. На ней были отмечены лучшие киноработы на хинди, вышедшие в прокат до конца 1988 года. На этой церемонии впервые были вручены награды за «Лучшую хореографию», «Лучший дебют» и «Lux New Face of the Year». Награда за «Лучшее исполнение комической роли» в этом год не вручалась.

Из-за забастовки работников киноиндустрии и трений Болливуда с правительством штата Махараштра в 1987—1988 годах Filmfare Awards не присуждалась.

Список лауреатов и номинантов 
Лауреаты премии в игровых и музыкальных категориях выделены полужирным шрифтом на золотом фоне, а также, по возможности, представлены фотографиями.

Основные премии

Музыкальные премии

Премии критиков

Технические премии

Наибольшее количество номинаций и побед 
 «Жгучая страсть» – 12 (4)
 «Приговор» – 11 (8)
 «Жажда мести» – 7 (3)

Примечания

Источники 
 Filmfare winners of the year 1989 на сайте Filmfare
 The Winners — 1988 в архиве сайта Filmfareawards
 The Nominations — 1988 в архиве сайта Filmfareawards
 34-я церемония вручения Filmfare Awards на сайте Internet Movie Database

1989
1989 год в Индии
Кинопремии 1989 года